Okręty US Navy o nazwie USS  "Vixen":

Pierwszy "Vixen" był szkunerem zwodowanym w 1803 i zajętym przez Brytyjczyków w 1812.
Drugi "Vixen" był brygiem zakupionym w 1813 i zajętym przez wroga w tym samym roku.
Trzeci "Vixen" był parowcem zakupionym w 1846 i sprzedanym w 1855.
Czwarty "Vixen" był kanonierką przejętą w 1861 i wycofaną ze służby w 1862.
Piąty "Vixen" (PY-4) był jachtem zbudowanym w 1896, przejętym w 1898 i wycofanym ze służby w 1922.
Szósty "Vixen" (PG-53) był kanonierką przyjętą do służby w 1941 i wycofaną w 1946.

Zobacz też 
 "Neosho" nosił nazwę "Vixen" przez kilka miesięcy w 1869.

Vixen